

Bibbia
 Amasia – re di Giuda 
 Amasia – sacerdote di Betel ()

Toponimi
 Amasia – ipotetico continente del futuro
 Amasya – città turca capoluogo della provincia omonima
 Amasia – comune dell'Armenia nella provincia di Armavir
 Amasia – comune dell'Armenia nella provincia di Shirak